Абитиби (, ):

 Абитиби (озеро) — озеро в провинциях Онтарио и Квебек, исток одноимённой реки.
 Абитиби (река) — река в провинции Онтарио.
 Абитиби — Темискаминг — административный регион на западе провинции Квебек.